Сафроновский — название населённых пунктов в России:

 Сафроновский — деревня в Хворостянском районе Самарской области.
 Сафроновский — посёлок в Верхнеуральском районе Челябинской области.
 Сафроновский — коттеджный посёлок в Ленинском районе Уфы.

См. также 
 Сафроновский могильник